Michael Siricius ist der Name folgender Personen:

* Michael Siricius (Pastor) (1588–1648), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Michael Siricius (Theologe) (1628–1685), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Hochschullehrer
 Michael Christoph Siricius (1679–1749), deutscher Jurist und Sekretär des Hansekontors in Bergen (Norwegen)